FMN steht als Abkürzung für:

 Fachstelle Maschinenwesen Nord in Rendsburg
 Fédération Motocyclisme National, Träger der nationalen Sporthoheit im Motorradsport, siehe Fédération Internationale de Motocyclisme
 Flavinmononukleotid, ein Coenzym, als Lebensmittelzusatzstoff verwendet
 Four Corners Regional Airport, nahe Farmington (New Mexico), Vereinigte Staaten (IATA-Code)
 Fernmeldewerk Nordhausen im Kombinat Nachrichtenelektronik (ehemaliger Telefonhersteller)
 Federated Mission Networking, eine Initiative der NATO zur Vorbereitung der IT der Partnernationen für Koalitionseinsätze

Abkürzung